Beez bezeichnet:
 Beez Entertainment, einen französischen Verlag
 Beez (Klettergebiet), ein belgisches Klettergebiet bei Namur
 Béez, einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Gave de Pau

Beez ist der Name folgender Personen:
 Christoph Beez von Beezen (1670–1746), Stabs- und Platzmajor der Festung Stralsund von 1721 bis 1746
 Johann Christoph Pez (auch: Petz, Betz, Beez; 1664–1716), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Killa Beez, US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker
 Richard Beez (1827–1902), deutscher Lehrer und Mathematiker 
 Wilhelm Beez (1856–1929), Königlicher Musikdirektor

Siehe auch:
 Beetz
 Beets